Калье — сычужный сгусток.

Также фамилия:
 Калье, Ренан (род. 1976) — эквадорский футболист, защитник, игрок сборной Эквадора (1999—2007).
 Калье, Терри (1945—2012) — американский гитарист и автор-исполнитель.